Э́двард Хумс () — американский журналист и писатель. Лауреат Пулитцеровской премии.

Биография 

Родился в Филадельфии. Окончил .

В 1989 году получил Пулитцеровскую премию  за статьи в газете  в которых провёл расследование деятельности Вооружённых сил США.

Автор статей в Wall Street Journal, Forbes, Los Angeles Times, The Atlantic, Wired, TechCrunch, Harvard Business Review,  и .

Также занимается написанием книг в жанре документальной прозы.

В 2001 году в течение года преподавал литературное мастерство в , где учатся выходцы из среднего класса, что нашло отражение в его книге «Школа грёз» вышедшей в 2004 году.

В настоящее время проживает в Южной Калифорнии.

Книги

Документальная проза 

 
 
 
 
 
  (contributor)

История преступлений

Статьи 

 
 Humes E. Garbage: A Costly American Addiction // Forbes, 13.04.2012 
 Humes E. Grappling with a Garbage Glut // Wall Street Journal, 14.04.2012 
 Humes E. Earth Day Analysis: How Waste Hurts the Economy // Wall Street Journal, 22.04. 2012 
 Humes E. Garbage In, Garbage Out: Time to recycle the trash bible // Sierra Magazine, March/April 2012
 Humes E. Blood and Oil: The Greening of the US Military // Sierra Magazine, May 2011
 Humes E. Fractured Lives: The Costly Waste Behind the Shale Gas Revolution // Sierra Magazine, August 2012
 Humes E. Why the Future of E-Commerce Depends on Better Roads // Harvard Business Review, 08.04.2016
 Humes E. Four 'Easy' Fixes for L.A. Traffic // Los Angeles Times, 10.04.2016
 Humes E. The Door-to-Door Economy: Piloting the Giants // TechCrunch, 11.04.2016
 Humes E. The Absurd Primacy of the Automobile in American Life // The Atlantic, 12.04.2016
 Humes E. Your iPhone's 500,000-Mile Journey to Your Pocket // Wired, 04.12.2016

Примечания

Литература 
 Ермолаева Ю. В. Феномен отходов: cовременные философские и социологические исследования  // Финиковый компот, 09.07.2014
 
  ‘Door to Door,’ by Edward Humes // The New York Times, 22.04.2016

Ссылки 
 Edward Humes' personal web site
 

Журналисты США
Писатели США
Лауреаты Пулитцеровской премии
Отходы
Выпускники Хэмпширского колледжа